Села:
 Зелене Поле — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Зелене Поле — Донецька область, Великоновосілківський район
 Зелене Поле — Донецька область, Костянтинівський район